Disis steht für:
 Disis, enharmonische Verwechslung des Tons E 
 Dizy, politische Gemeinde im Distrikt Morges des Kantons Waadt in der Schweiz